Speicherung steht für:
kurzfristiges Lagern von Gütern, siehe Speicher
das Sichern von Daten, siehe Speichern (Informatik)
das Speichern von Daten, siehe Datenspeicher